Надежда Ивановна Канавец (11 сентября 1930 — 8 ноября 2020, Москва) — советский и российский художник-живописец.

Биография 
Родилась 11 сентября 1930 г. в городе Москва. Окончила художественно-графический факультет МГПИ (1949—1953). Училась у Т. Г. Гапоненко и Г. Б. Смирнова. В 1953-56 г. жила в г. Биробиджане. Участница выставок с 1956 года. Преподавала в Биробиджанском художественно-графическом училище (1953—1956) и в Архитектурно-строительном техникуме в г. Москве с 1962 по 1985 г.

Кафедра «Рисунка и живописи» Архитектурно-строительного техникума, на которой 13 лет преподавала Н.И. Канавец, активно поддерживала способности, развивала талант, направляла художественный вкус учащихся отделения «Архитектура». За период её преподавания Архитектурно-строительный техникум окончили такие известные ныне художники как А.Х. Айнетдинов – иконописец; С.Е. Антонов – художник-аниматор, мультпликатор;  А.Ю. Беляев-Гинтовт – художник евразийского направления; П.Г. Бронфин – архитектор, художник традиций русского авангарда и эстетических концепций супрематизма; В.И. Вышегородцев – художник-мультипликатор; А. Греков – архитектор, член-корреспондент РАХ, член Московского союза художников, А. Костромов – график, живописец, фотограф, Ю.В. Мещеряков – художник-мультипликатор, М.В. Молочников – художник, член Немецкого союза художников ВВК, один из основателей и участников Группы МТМ,  Н.Д. Пестов  – архитектор, художник, орнаменталист, мастер-виртуоз резьбы по дереву; иеромонах Варсонофий (Дыдыкин) – иконописец, насельник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь; и многие-многие другие. 

В развитии их талантов и в творческих успехах есть определенная доля её заслуг.

Работы 
Художница много работала в жанре портрета, натюрморта и пейзажа. Ранние ее работы – классические портреты-штудии следуют реалистической традиции. Однако в 1960-е годы интонация меняется и в ее живописи появляется свет и легкость. «Натюрморт с бутылкой кефира», «Зимний пейзаж» с огромными снежными хлопьями за окном, цветы, деревья.

Даже законченные работы сохраняют непосредственность и свежесть натурных эскизов. Очень интересно смотреть, как выбрав один мотив: дерево или цветок, художница повторяет его многократно. Перед глазами зрителя проходят что-то вроде остановившихся кадров. Художница все больше экспериментирует, работы становятся более энергичными и декоративными.

В поисках точного цветового решения она писала задник и к нему прикрепляла яркие бумажные салфетки. Получался своего рода коллаж. Меняя расположение этих бумажных фрагментов, художница находила неожиданные колористические решения. В результате букет цветов или пейзаж, оставаясь вполне узнаваемым, получал дополнительную энергию освободившегося цвета

Картины художницы представлены в отечественных и зарубежных частных собраниях, в коллекции Института русского реалистического искусства (ИРРИ).

Живопись 
 «Зима» (1952)
 «Биробиджанские этюды» (серия, 1954-56)
 «Портрет Инны» (1957)
 «Последний луч» (1963)
 «Натюрморт с молоком» (1966)
 «Весна» (1968)
 «Портрет матери» (1971-72)
 «Весенний натюрморт» (1974)
 «Осень» (1976)
 «Астры и часы» (1978)
 «Луг» (1979)
 «Первые почки» (1981)
 «Ромашки» (1982)

Графика 
 «Суздаль» (акварель, 1963)
 «Портрет Ирочки» (уголь, 1965)
 «Весенние цветы» (акварель, 1970)
 «Портрет Коли» (сангина, 1977)

Выставки 
Выставка художников-педагогов Н. Т. Сорокиной и Н. И. Канавец, Р. М. Мартыновой. Москва, 1961,

Выставки живописи и графики художников-педагогов г. Москвы. 1956,

Выставка работ женщин-художников изостудии Дома работников просвещения. Москва, 1975.

Персональные выставки в 1961, 1983, 2015 годах.

Литература 
Выставка художников-педагогов Н. Т. Сорокиной и Н. И. Канавец, Р. М. Мартыновой. Каталог Москва, 1961, с. 3-4

Персональная выставка живописи и графики художника-педагога Н. И. Канавец. Каталог Москва, 1983, 4с.

Выставки живописи и графики художников-педагогов г. Москвы. Книги Москва 9-я, 1956, с. 18-19; 10-я 1958, с. 12, иллюстрации

Выставка работ женщин-художников изостудии Дома работников просвещения. (Л-ка). М., 1975.

Художники народов СССР: Библиографический словарь в 6 томах. Том 4, книга 2, стр. 150. Академия художеств СССР. НИИ теории и истории изобразительных искусств. Под ред. Т. Н. Горина. М. Искусство. 1970—1983 г.

В-ка художников-педагогов Н. Т. Сорокиной, Н. И. Канавец, Р. М. Мартыновой. К-г. М., 1961, с. 3—4.—Персональная в-ка живописи и графики художника-педагога Н. И. Канавец. К-г. М., 1983, 4 с—В-ки живописи и графики художников-педагогов г. Москвы. К-ги. М.: 9-я, 1956, с. 18-19; 10-я, 1958, с. 12, ил.—В-ка работ женщин-художников изостудии Дома работников просвещения. (Л-ка). М., 1975.

Примечания

Ссылки 
 https://socrealizm.com.ua/gallery/artist/kanavets-ni-1930
http://www.nbgallery.ru/en/?content=paintings&artist_id=503

Художники СССР
Выпускники МГПИ им. Потёмкина